«Always Remember Us This Way»  — песня американской певицы Леди Гаги, впервые появившаяся 21 ноября 2018 года на саундтреке фильма «Звезда родилась». Песня номинирована на премию Грэмми-2020 в категории Лучшая песня года.

История 
«Always Remember Us This Way» была написана Леди Гага, Natalie Hemby, Хиллари Линдси и Лори Маккенна, а продюсировал её Dave Cobb и Гага.
Песню описывают как фортепианную кантри балладу.

Отзывы критиков 
Песня, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями: The New York Times («в духе Элтона Джона»), Rolling Stone («взрывная»), The Washington Post, Chicago Sun-Times, The Plain Dealer.

Награды и номинации

Коммерческий успех 
Вслед за выходом саундтрека песня «Always Remember Us This Way» дебютировала на втором месте в цифровом чарте Digital Songs (США) и на 41-м месте в основном хит-параде Billboard Hot 100. Всего она продержалась в чарте Hot-100 девять недель. К февралю 2019 года было продано 248 тыс. копий в США и собрано 71 млн стрим-потоков. Трек дебютировал на 32-м месте в Канаде (Canadian Hot 100) и на втором месте в его цифровом чарте Digital Songs. В Австралии песня дебютировала на 18-м месте в ARIA Singles Chart, достигнув спустя неделю 12-го места. Australian Recording Industry Association (ARIA) сертифицировала сингл в платиновом статусе за более чем 70,000 единиц тиража в Австралии. Также в Новой Зеландии песня дебютировала на 39-м месте и позднее достигла 14-го места. Recorded Music NZ (RMNZ) сертифицировала сингл в платиновом статусе за более чем 30,000 единиц тиража в Новой Зеландии.

Участник записи 
По данным с альбома A Star Is Born.

Персонал 
 Леди Гага — автор, продюсер, вокал
 Natalie Hemby — автор
 Хиллари Линдси — автор
 Лори Маккенна — автор
 Дэйв Кобб — продюсер
 Gena Johnson — звукозапись
 Eddie Spear — звукозапись
 Bo Bodnar — ассистент звукорежиссёра
 Benjamin Rice — дополнительный звукорежиссёр
 Том Элмхирст — микширование
 Brandon Bost — микширование
 Рэнди Меррилл — мастеринг
 Chris Powell — ударные
 Brian Allen — бас-гитара
 Maestro Lightford — клавишные
 LeRoy Powell — гитара

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации 

|-
| Португалия (AFP)
|Platinum
|10,000
|-

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни Леди Гаги
Синглы Леди Гаги
Кантри-баллады
Песни из кинофильмов
Синглы, возглавлявшие хит-парад Исландии
Американские кантри-песни
Песни, написанные Хиллари Линдси
Песни, написанные Леди Гагой